Billy Hamilton – ex allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Billy Hamilton – giocatore di baseball statunitense nato nel 1990
 Billy Hamilton – giocatore di baseball statunitense nato nel 1866
 Billy Hamilton – bassista canadese membro del gruppo musicale Silverstein

Pagine correlate 
 William Hamilton